Anna z Billewiczów Piłsudska (1761–1837) – prababka Józefa Piłsudskiego
 Teodora Urszula Piłsudska (1811–1886) – babka Józefa Piłsudskiego
 Maria Piłsudska (1842–1884) – matka Józefa Piłsudskiego
 Maria Piłsudska (1865–1921) – primo voto Juszkiewiczowa, pierwsza żona Józefa Piłsudskiego
 Aleksandra Piłsudska (1882–1963) – druga żona Józefa Piłsudskiego
 Wanda Piłsudska (1918–2001) – córka Józefa Piłsudskiego
 Jadwiga Piłsudska (1920–2014) – córka Józefa Piłsudskiego

 Zobacz też
 Piłsudski